

Codici 
 SPB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saint Thomas (Isole Vergini Americane)
 Shortest Path Bridging (SPB) – IEEE 802.1aq

Altri progetti